Termin STK12 ima više značenja.

 IkB kinaza, enzim
 Aurora B kinaza, enzim